Кубок СРСР з футболу 1969 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вперше став клуб «Карпати» (Львів).

Зональний етап

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Фінальний етап

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Результати на footballfacts  
 Результати на WildStat.ru  
 Протоколи матчів на fc-dynamo.ru  
 Архів 
 RSSSF  

Кубок СРСР з футболу
СРСР
1969 в СРСР